Josepĥ Cohen, dit Georges Cravenne (1914-2009), attaché de presse, journaliste et producteur de cinéma français, créateur des César du cinéma, des Molières du théâtre et des 7 d'or de la télévision
 Marcel Cohen, dit Marcel Cravenne (1908-2002), réalisateur, scénariste et monteur français, frère de Georges Cravenne.